

Patronymes 
Lissine (masculin ; ) ou Lissina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Enver Lissine (1986-), joueur de hockey sur glace russe.
 Vladimir Lissine (1956-), homme d'affaires russe.

Patronyme russe